21. Puchar Europy w Rzutach – zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które odbyły się między 12–13 marca w Leirii w Portugalii.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Klasyfikacja medalowa 
.

Klasyfikacje drużynowe

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w lekkoatletyce
2022 w Portugalii
Lekkoatletyka w Portugalii
Leiria